Vysoká Pec est un toponyme qui peut désigner :

Vysoká Pec, commune du district de Chomutov, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Vysoká Pec, commune du district de Karlovy Vary, dans la région de Karlovy Vary.

Homonymie de localités en  Tchéquie